Postrach nocy – amerykański film z 1985 r. w reżyserii Toma Hollanda
 Postrach nocy – amerykańsko-indyjski film z 2011 r. w reżyserii Craiga Gillespie

Zobacz też 
 Postrach nocy 2